Negrei este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vasile Negrei (1885–?), general român.
 Ion Negrei (n. 1958),  istoric și om politic moldovean.

Vezi și
 Negri